Šír je české příjmení.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Alena Šírová (* 1968) – česká odborářka a politička ČSSD
 Dagmar Šírová (* 1986) – česká modelka
 František Šír – vícero nositelů
 Jan Šír (1868–1928) – český akademický malíř, grafik a středoškolský pedagog
 Jan Šír (politolog) (* 1976) – český politolog
 Jiří Šír (* 1974) – specialista na otázky EU v oblasti zemědělství a potravinářství a politik
 Josef Šír (1859–1920) – český národní buditel a spisovatel v Podkrkonoší
 Robin Šír (* 1983) – český rozhodčí ledního hokeje
 Vladislav Šír (1830–1889) – český lékař a přírodovědec-ornitolog, syn Františka (1796–1867)
 Zdeněk Šír (1912–1942) – český odbojář

Podobné 
 Širl či Šírl – příjmení
 Schier – příjmení

Externí odkazy 
 

Česká příjmení